Belle speranze, film del 1988 di Mike Leigh.
Belle speranze, album del 1997 di Fiorella Mannoia.
Belle speranze, singolo del 1998 di Fiorella Mannoia.
Belle speranze, raccolta di racconti scritta da Riccardo Ielmini, che vince nel 2011 il Premio Chiara Inediti.